Bothaina Kamel (1962), een Egyptisch radio- en televisiepresentatrice, activiste en politica
 Georg Joseph Kamel (1661-1706), een Filipijns jezuïet, missionaris en botanicus
 Stanley Kamel (1943-2008), een Amerikaans acteur
 Yusuf Saad Kamel (1983), een Keniaans-Bahreins hardloper